Fonsagrada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fonsagrada (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Fonsagrada (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar